Амблер има више значења:
 Амблер (Аљаска)
 Амблер (Пенсилванија)